Пробужденье () — село в Геническом районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 116 человек. Почтовый индекс — 75512. Телефонный код — 5534. Код КОАТУУ — 6522182004.

Местный совет 
75523, Херсонская обл., Генический р-н, с. Новоивановка

Ссылки 
 Пробужденье на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Генического района